Ioan Lupescu (1968-), ancien joueur et entraîneur de football roumain.
 Magda Lupescu (1895-1977), troisième épouse du roi Carol II de Roumanie.
 Nicolae Lupescu (1940-2017), ancien joueur et entraîneur de football roumain.
Patronyme roumain